Suzhou, ciutat de la República Popular de la Xina, a la província de Jiangsu, amb uns jardins declarats Patrimoni de la Humanitat.
 Suzhou, ciutat xinesa de la província d'Anhui.
 Suzhou, antiga ciutat xinesa de la província de Gansu, actualment Jiuquan.